Stockholm C (pendeltågsstation) kan syfta på:
Stockholms centralstation#Pendeltåg för tiden fram till 9 juli 2017
Stockholm City (pendeltågsstation) för tiden därefter